

Toponymie

 Göle est une ville et un district de la province d'Ardahan dans la région de l'Anatolie orientale.

 Gole est un village dans la voïvodie de Mazovie

Patronymie
 Nilüfer Göle (1953- ) est une sociologue franco-turque.
 Münir Göle (1961- ) est un écrivain et photographe turc.
 Pierre Gole était ébéniste du roi Louis XIV de France.

Homonymie de toponyme
Homonymie de patronyme